Pernes (Francja)
 Pernes-lès-Boulogne, gmina w Pas-de-Calais
 Pernes-les-Fontaines, gmina w Vaucluse
 Pernes (Portugalia)